Гуарапуава:

 Гуарапуава — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Гуарапуава — микрорегион в Бразилии. входит в штат Парана.